Tennet peut être :

Entreprise 
 TenneT, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux Pays-Bas ;

Linguistique 
 Tennet, langue nilo-saharienne parlée au Soudan du Sud ;

Patronyme 

 Joseph Marie Tennet de Laubadère, né le  à Bassoues (Gascogne), mort le  à Pouylebon (Gers), est un général de division de la Révolution française ;
 Germain Félix Tennet de Laubadère, né le  à Bassoues (Gascogne) et mort le  à Rouen (Seine-Maritime), est un général de division de la Révolution française.